El Festival de barriletes gigantes puede referirse a:

El Festival de barriletes gigantes de Santiago Sacatepéquez, en Guatemala.
El Festival de barriletes gigantes de Sumpango, en Guatemala.
El Festival de cometas gigantes de Yokaichi en Japón.